All Hail, Liberia, Hail! () — національний гімн Ліберії. Був написаний Деніелом Бешіелом Уорнером, майбутнім президентом країни. Музику склав Олдсміт Лука. Офіційно прийнятий у 1847 році.

Текст гімну 
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
This glorious land of liberty
Shall long be ours.
Though new her name,
Green be her fame,
And mighty be her powers,
And mighty be her powers.
In joy and gladness
With our hearts united,
We'll shout the freedom
Of a race benighted,
Long live Liberia, happy land!
A home of glorious liberty,
By God's command!
A home of glorious liberty,
By God's command!

All hail, Liberia, hail! (All hail!)
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
In union strong success is sure.
We cannot fail!
With God above
Our rights to prove,
We will o'er all prevail,
We will o'er all prevail!
With heart and hand our country's cause defending,
We'll meet the foe with valour unpretending.
Long live Liberia, happy land!
A home of glorious liberty,
By God's command!
A home of glorious liberty,
By God's command!

Див. також 
 Герб Ліберії
 Прапор Ліберії

Національні символи Ліберії
Ліберія
Ліберія
Музика Ліберії